Крістіан Жоліссен і Діанне ван Ренсбург були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише ван Ренсбург, яка виступала в парі з Беліндою Кордвелл.

Кордвелл і Ренсбург у чвертьфіналі програли парі Сандра Чеккіні і Лаура Гільдемейстер.

Катріна Адамс і Лорі Макніл виграли титул, перемігши у фіналі пару Лариса Савченко і Наташа Звєрєва з рахунком 2–6, 6–3, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Лариса Савченко /  Наташа Звєрєва (фінал)
 Катріна Адамс /  Лорі Макніл (чемпіонки)
 Еліз Берджін /  Бетсі Нагелсен (півфінал)
 Белінда Кордвелл /  Діанне ван Ренсбург (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Європи з тенісу 1989 Doubles Draw 

WTA Swiss Open
Відкритий чемпіонат Європи, парний розряд